Натуральне число 126
 126 рік до нашої ери
 126 рік нашої ери